Albert Dray, acteur français.
 Claude Dray (1935-2011), homme d'affaires et collectionneur d'art français.
 Jim Dray (1986-), joueur américain de football américain.
 Johanna Dray, mannequin français.
 Julien Dray (1955-), homme politique français.

Voir aussi 
 Draï
 Drai

Patronyme séfarade